Hohenstein steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Deutschland:
 Hohenstein (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Hohenstein (Barkelsby), Ortsteil von Barkelsby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Hohenstein (Blaustein), Ortsteil der Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohenstein (Landkreis Reutlingen), Gemeinde im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Hohenstein (Untertaunus), Gemeinde im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Hohenstein-Ernstthal, Stadt im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Hohenstein (Hohenstein-Ernstthal), Ortsteil der Stadt Hohenstein-Ernstthal, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Hohenstein (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Hohenstein (Friedland), Ortsteil der Stadt Friedland, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenstein (Strausberg), Ortsteil der Stadt Strausberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Hohenstein (Bönnigheim), Ortsteil der Stadt Bönnigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hohenstein (Hessisch Oldendorf), Ortsteil der Stadt Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Hohenstein (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohenstein (Kirchensittenbach), Ortsteil der Gemeinde Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hohenstein (Wangels), Dorf in der Gemeinde Wangels, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Hohenstein (Wolfsburg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Wolfsburg, Niedersachsen
 Hohenstein (Dänischenhagen), Ortsteil von Dänischenhagen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Hohenstein (Metten), Ortsteil der Gemeinde Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Burg-Hohenstein, Ortsteil von Hohenstein (Untertaunus), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Landkreis Grafschaft Hohenstein, Landkreis in Thüringen

Orte in Österreich:
 Hohenstein (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft der Gemeinde Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hohenstein (Gemeinde Gföhl), Katastralgemeinde von Gföhl, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Hohenstein (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft der Gemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Orte in Polen:
 Olsztynek, Stadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (ehemals Hohenstein, Landkreis Osterode, Ostpreußen)
 Jagiełek, Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (1938–1945 Hohenstein, bis 1938 Jagelleck, Kreis Osterode, Ostpreußen)
 Pszczółki, Gemeinde in der Woiwodschaft Pommern, Polen (ehemals Hohenstein, Landkreis Dirschau, Danzig-Westpreußen)
 Górnica, Ortschaft der Landgemeinde Wałcz in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Hohenstein, Landkreis Deutsch Krone, Pommern)
 Wodnica, Ortschaft der Landgemeinde Ustka in der Woiwodschaft Pommern, Polen (ehemals Hohenstein, Landkreis Stolp, Pommern)
 Kamienna (Biały Bór), Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Biały Bór in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Hohenstein, Landkreis Schlochau, Pommern)

Orte in anderen Ländern:
 Unčín (Krupka), Ortschaft in der Gemeinde Krupka, Tschechien (ehemals Hohenstein bei Aussig)
 Krasnopolje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Hohenstein, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Hohenstein (Straßburg), Ortsteil der elsässischen Stadt Straßburg (Frankreich)

Bauten:
 Burg Hohenstein (Altental), Burgruine bei Altental (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Hohenstein (Dietingen), Burgruine bei Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Burg Hohenstein (Schwäbische Alb), Burgruine in der Gemeinde Hohenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Burg Hohenstein (Taunus), Felsburg in der Gemeinde Hohenstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Burg Hohenstein (Mittelfranken), Felsburg in der Gemeinde Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Burgruine Hohenstein (Gföhl), Burgruine in der Gemeinde Gföhl, Waldviertel, Österreich
 Burgstall Hohenstein (Staudach-Egerndach), abgegangene Höhenburg bei Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schloss Hohenstein in Kärnten, Schloss in der Gemeinde Liebenfels im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, Österreich
 Burg Hohenstein (Elsass), Burgruine in der Gemeinde Oberhaslach, Département Bas-Rhin, Frankreich
 Burgruine Hohenstein (Hohenstadt), abgegangene Burg bei Hohenstadt (Schwäbisch Hall), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schloss Hohenstein (Oberfranken), Schloss in der Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Schloss Hohenstein (Bönnigheim), Schloss in Hohenstein (Bönnigheim), Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schloss Hohenstein (Dietingen), Schloss bei Dietingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schloss Hohenstein (Hauenstein), Schloss in der Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schloss Hohenstein (Lautern), Schloss in der Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Ordensburg Hohenstein, Burg im ehemals deutschen Ort Hohenstein, heute Olsztynek, Polen

Berge, Gegenden und Felsen:
 Hohenstein (Namibia) (2319 m), höchster Berg des Erongogebirges, Namibia
 Hohenstein (Türnitzer Alpen) (1195 m), Berg bei Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Österreich
 Hohenstein (Hersbrucker Alb) (624 m), Berg in der Hersbrucker Alb in Hohenstein, Landkreis Nürnberger Land, Fränkische Alb, Bayern
 Hohenstein (Murrhardter Wald) (572,7 m), Berg bei Althütte-Sechselberg im Murrhardter Wald, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohenstein (Sülzhayn) (536,3 m), Berg im Harz bei Sülzhayn, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Hohenstein (Mühlviertel) (526 m), Berg bei der Statutarstadt Linz, Oberösterreich
 Hohenstein (Berglen) (462,9 m), Berg in den Berglen bei Kottweil, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohenstein (Ennepetal) (max. ca. 290 m), Felsabhang an der Ennepe in Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohenstein (Süntel) (340,5 m), Berg im Süntel bei Zersen (Hessisch Oldendorf), Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Hohenstein (Reichenbach) (Der Hohenstein, Kleiner Hohenstein), zwei Felsen bei Reichenbach (Lautertal), Kreis Bergstraße, Hessen
 Hohenstein (Wuppertal), Felsen und umgebender Stadtpark in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Schutzgebiete und Parks:
 Hohenstein (Naturschutzgebiet, Landkreis Hameln-Pyrmont), Naturschutzgebiet im Süntel, bei Zersen (Hessisch Oldendorf), Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Hohenstein (Naturschutzgebiet, Hochsauerlandkreis), Naturschutzgebiet im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohenstein (Witten), Naherholungsgebiet in Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Landschaftspark Hohenstein, auf der Halbinsel Schwansen im Gemeindegebiet von Barkelsby, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Hohenstein ist der Name folgender Geschlechter:
 Grafen Hohenstein, siehe Hohnstein (Adelsgeschlecht)
 Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Adelslinie
 Thun und Hohenstein, Adelsgeschlecht
 Breder von Hohenstein, Ministerialengeschlecht

Hohenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hohenstein (1881–1937), deutscher Polizeipräsident
 Adolfo Hohenstein (1854–1928), deutscher Maler, Illustrator und Bühnenbildner
 Angelica Hohenstein, Pseudonym von Agnes von Württemberg (1835–1886), deutsche Schriftstellerin
 Dietrich von Hohenstein († 1289), deutscher Benediktiner, Abt von Murrhardt
 Elger IV. zu Hohenstein (um 1180–1242), deutscher Dominikaner, Prior von Eisenach
 Friedrich von Gerstein-Hohenstein (1814–1891), deutscher Generalleutnant
 Hannes G. Maier-Hohenstein (1935–2010), deutscher Maler und Bildhauer
 Karl Günther-Hohenstein (eigentlich Karl Günther; 1866–??), deutscher Bildhauer
 Katrin Müller-Hohenstein (* 1965), deutsche Moderatorin
 Lily Hohenstein (1896–1984), deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Bonifaz Philipp Steinherr von Hohenstein (* 1793), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdL Hessen
 Maximilian von Thun-Hohenstein (1638–1701), kaiserlicher Geheimer Rat und Ahnherr der böhmischen Linie der Familie Thun-Hohenstein 
 Maximilian Thun-Hohenstein (1887–1935), österreichischer Arzt und Bewegungsforscher
 Moritz von Gerstein-Hohenstein (1815–1875), deutscher Generalmajor
 Viktor Hohenstein (1888–1974), deutscher Paläontologe und Geologe
 Werner Breder von Hohenstein († 1531), deutscher Benediktiner, Abt von Limburg

Hohenstein steht für:
 Hohenstein, deutsches Passagierschiff, siehe Polynesia (Schiff)
 Schloß Hohenstein (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1992–1995)

Siehe auch:
 Hohensteine (Midlum), Großsteingrab in Norddeutschland
 De hoogen Steener (die hohen Steine), Megalithanlage in Niedersachsen
 Hohnstein
 Honstein
 Höhenstein
 Hochstein
 Hautepierre